Condor – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Rio Grande do Sul
 „The Condor” – dawna nazwa czasopisma naukowego (kwartalnika) „Ornithological Applications”, publikowanego przez «Cooper Ornithological Society», ukazującego się nieprzerwanie od 1889 r.
 RM820S Condor – polski radiomagnetofon produkowany w drugiej poł. lat 80. XX w. przez «Unitra-Lubartów»
 Condor UR-425 – transporter opancerzony
 Condor Flugdienst – linie lotnicze
 Boeing Condor – bezzałogowy aparat latający
 El Condor – amerykański western
 Lana Condor – amerykańska aktorka wietnamskiego pochodzenia
 SMS Condor – nazwa noszona przez dwa okręty na pocz. XX w.

Przypisy